To je seznam vseh naselij v Bolgariji, ki imajo status mesta. Najmanjša mesta niso nujno večja od vseh vasi. Prestolnice okrajev so označene krepko.

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 Bolgarija – citypopulation.de
 
Zemljevid Bolgarije

Bolgarija